Karl Haushofer kan syfta på:

* Karl Haushofer (1839–1895), tysk mineralog
 Karl Haushofer (1869–1946), tysk militär och geograf